Bohlmann oder Böhlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Bohlmann (1921–1991), deutscher Naturstoffchemiker
 Georg Bohlmann (1869–1928), deutscher Statistiker und Wahrscheinlichkeitstheoretiker
 Gerhard Bohlmann (1878–1944), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Hans-Joachim Bohlmann (1937–2009), deutscher Kunstattentäter
 Harald Böhlmann (* 1944), deutscher Jurist, Kulturamtsleiter, Schul- und Kulturdezernent der Stadt Hannover sowie Festival-Intendant
 Nina Bohlmann (* 20. Jahrhundert), deutsche Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Peter Bohlmann (* 1972), Landrat des Landkreises Verden
 Robert Bohlmann (1854–1944), deutscher Apotheker und Waffensammler
 Sabine Bohlmann (* 1969), deutsche Filmschauspielerin und Synchronsprecherin
 Simon Bohlmann (* 1986), deutscher Footballspieler
 Susanne Bohlmann (* 1978), deutsche Autorin und Regisseurin 
 Theodor Bohlmann (1865–1931), deutscher Pianist, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Pohlmann